Guldäpplet kan syfta på:

 Guldäpplet (konstnärspris) –  ett pris som årligen delas ut till en konstnär som är bosatt i eller har anknytning till Västerbotten
 Guldäpplet (lärarpris) – ett pris som årligen delas ut till en eller flera lärare